Deux navires et une base navale ont porté le nom de HMS Ganges, en référence au Gange, un fleuve de l'Inde.

Le  est un vaisseau de 74 canons, premier navire de la classe Ganges. Lancé en 1782, il est démoli en 1816.
Le  est un vaisseau de ligne de  rang, portant 84 canons. Lancé en 1821, il est démoli en 1930.
Une base navale servant à l'entrainement des marins britanniques et initialement basée sur le deuxième HMS Ganges a porté le nom de HMS Ganges de 1865 à 1976. Plusieurs navires ont été affectés à cette base et renommés temporairement HMS Ganges.

Ganges